Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2016 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2016) werd van 19 tot en met 25 september 2016 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Siboer Arena.

Het enkelspel werd gewonnen door Alexander Zverev. Hij versloeg in de finale Stan Wawrinka met 6-2, 3-6 en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Dominic Inglot en Henri Kontinen. Zij versloegen in de finale Andre Begemann en Leander Paes met 7-5 en 6-3.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Sint-Petersburg
ATP-toernooi van Sint-Petersburg